

Géographie 

 Midwest, région des États-Unis comprenant les États de la côte des Grands Lacs, et la majeure partie de la Corn Belt.
 Midwest, municipalité américaine située dans le comté de Natrona au Wyoming.
 Midwest City, ville de l'Oklahoma aux États-Unis.

Patronyme 
 Valerie Midwest (née en 1994), actrice pornographique américaine.

Divers 
 Midwest rap, genre musical issu du hip-hop originaire de la région du Midwest, aux États-Unis.